Curt Smith či Curtis Smith může být:

 Curt Smith (* 1961) – anglický zpěvák
 Curt Smith (baseballista) (* 1986) – nizozemský baseballista
 Curt Smith (basketbalista) (* 1971) – americký basketbalista